

Persone
 Alexander York von Wartenburg (1927-2012) – diplomatico tedesco
 Hans David Ludwig Yorck von Wartenburg (1805-1865) – politico prussiano
 Heinrich Yorck von Wartenburg (1861-1923) – consigliere prussiano
 Irene Yorck von Wartenburg (1913-1950) – partigiana tedesca
 Ludwig Yorck von Wartenburg (1759-1830) – Generalfeldmarschall prussiano
 Marion Winter (1904-2007) – partigiana tedesca
 Maximilian Yorck von Wartenburg (1850-1900) – ufficiale tedesco
 Paul Yorck von Wartenburg (1835-1897) – giurista tedesco
 Paul Graf Yorck von Wartenburg (1902-2002) – diplomatico tedesco
 Peter Yorck von Wartenburg (1904-1944) – giurista tedesco
 Theodor Yorck (1830-1875) – cofondatore del ADAV e SPD
 Wolfgang Graf Yorck von Wartenburg (1899-1944) – politico tedesco (NSDAP), MdR

Altro
 SMS Yorck – nave da guerra della Kaiserlichen Marine
 Yorck-Klasse – classe di navi della Kaiserlichen Marine,
 Yorck – nave a vapore della Norddeutschen Lloyd
 Yorck – incrociatore del Reichsfinanzministeriums

 Yorck Kinogruppe – azienda di Berlino, catena di cinematografi

Pagine correlate 
 York (disambigua)